DSP, akronymet kan have flere betydninger:
 Digital Signal Processor – er en mikroprocessor, som er specielt udviklet til signalbehandling.
 Digital signalbehandling – studier af signaler.
 Digital Streaming Platform - f.eks. Youtube, Spotify, Soundcloud og Twitch.
 Digital Studio Productions – se også: Disturb Sanity Productions. Dansk mediefirma.
 Defense Support Program – amerikansk forsvars overvågningsprogram baseret på satelliter.
 Demokratik Sol Parti – demokratisk venstreparti i Tyrkiet.
 Deutsche Staaspartei – mindre politisk parti i perioden omkring Weimarrepublikken.
 Dylan Server Pages – skabelon, dynamiske websider.
 Den Sociale Pensionsfond .
 Danish School Project dansk NGO der støtter børns skolegang i byen Mikindani i Tanzania
 Deathlike Silence Productions – norsk pladeselskab

Den Sociale Pensionsfond